Shosholoza è un brano musicale tradizionale del Sudafrica. Significati derivati includono:

 Team Shosholoza, team velico sudafricano
 Shosholoza, album dei Ladysmith Black Mambazo